Marsden hace referencia a:

 Marsden (Tyne y Wear), Inglaterra.
 Marsden (Yorkshire del Oeste), Inglaterra.
 (1877) Marsden, un asteroide descubierto en 1971.